Le mot Rougier peut faire référence à plusieurs réalités.

Régions et paysages 
Le rougier est un type de paysages caractérisé par des sols de couleur rouge brique.

Les grès, argiles et schistes qui composent le sol datent du permien. Ils doivent leur couleur à la présence d'oxyde de fer.

Personnalités 

 Adrien Rougier (1892-1984), organiste, facteur d'orgue, chef d'orchestre et compositeur français ;
 Bernard Rougier (1950-), sociologue français ;
 Emmanuel Rougier (1864 - 1932), ancien missionnaire français ;
 Félix de Jésus Rougier (1859-1938), prêtre, fondateur, vénérable ;
 Franck Rougier (né en 1966), compositeur, réalisateur et producteur de musique français ;
 Ferdinand Rougier (1855-1936), député des Deux-Sèvres (1902-1914) ;
 Gérard Rougier, directeur technique national pour le ski en France (2001-2006) ;
 Gilbert Rougier (1886-1947), astronome français ;
 Henri Rougier (1876-1956), ancien coureur automobile français ;
 Henri Rougier (1945-2020), géographe français ;
 Jean Rougier (1885-1952), homme politique français ;
 Jean-Baptiste Rougier (1757-1836), homme politique français ;
 Louis Rougier (1889-1982), philosophe français ;
 Stéphane Rougier (né en 1972), violoniste français ;
 Stan Rougier (né en 1930), écrivain français.

Toponymie 

 Rougier de Camarès, région naturelle de l'Aveyron (France).

Économie 
 Le groupe Rougier est un groupe français, acteur majeur de la filière bois en Afrique.
 Rougier & Plé est une enseigne de distribution de produits de beaux arts, arts graphiques, loisirs créatifs et encadrement en France. Le groupe Rougier & Plé représente 50 magasins.

Homophone 
 Rougiers est une commune française, située dans le département du Var et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.